Bogdan Snarski – lekarz, propagator balneologii i zachowawczego leczenia geriatrycznego, założyciel pierwszego w Polsce sanatorium geriatrycznego
 Dariusz Snarski (ur. 20 grudnia 1968 w Bielsku Podlaskim) – polski pięściarz, olimpijczyk
 Ryszard Snarski ps. „Soroka” (1932–1994) – członek Związku Obrońców Wolności w Brześciu i innych niastach BSRR (1946–1948), więzień łagru w Workucie, działacz społeczny, pisarz
 Stanisław Snarski – starosta zaborski
 Tomasz Snarski (ur. 1985) – polski adwokat, nauczyciel akademicki i poeta